Pachycereus fulviceps es una especie de planta fanerógama de la familia de las Cactaceae. Es originaria de México, donde se encuentra en Puebla.

Descripción
Pachycereus fulviceps crece inicialmente con forma columnar, ramificada posteriormente al moldearse como candelabro y alcanza un tamaño de hasta 12 metros de altura. Los brotes son glaucos de hasta 8 m de largo. Tiene 11 a 14 costillas disponibles. Las areolas contiene tres o más espinas centrales de 6-7 cm más largo. Las espinas centrales restantes son sólo de 2 cm de largo. Las ocho a doce, espinas radiales son amarillentas, delgadas y tienen una longitud de hasta 10 milímetros. Las flores son de color blanco cremoso en forma de embudo y aparecen desde el pseudocephalium. Se abren por la noche, y miden de 6 a 7 cm de largo con un diámetro de 6 centímetros. Su pericarpo y las flores son tubulares con escamas en forma de ladrillos largoa, con pelo de color amarillo oscuro. El fruto es esférico lanoso.

Taxonomía 
Pachycereus fulviceps fue descrita por (F.A.C.Weber ex K.Schum.) D.R.Hunt  y publicado en Bradleya; Yearbook of the British Cactus and Succulent Society 9: 89. 1991. 
Etimología
Pachycereus: nombre genérico compuesto que deriva del adjetivo griego antiguo  "παχύς" (pachys) = "espesor" y se refiere a los brotes vigorosos de las plantas y de cereus = "cirio".

fulviceps: epíteto latino que significa "con brillante penacho rojizo amarillo".
Sinonimia
 Carnegiea fulviceps (K.Schum.) P.V.Heath	
 Cephalocereus fulviceps (A.Weber) H.E.Moore	
 Cereus fulviceps (Weber) A.Berger	
 Pilocereus fulviceps F.A.C.Weber ex K.Schum.
 Mitrocereus fulviceps
 Pseudomitrocereus fulviceps

Referencias
 

fulviceps
Flora de México
Plantas ornamentales

Plantas descritas en 1991
Plantas descritas por F.A.C.Weber 
Plantas descritas por K.Schum.
Plantas descritas por D.R.Hunt